Eine Evasion (von lat. evasio = das Entrinnen), auch Verlassen, ist eine Ausweichreaktion. Der Gegensatz dazu ist die Invasion.

In der Bildungssprache 
In gehobener Sprache bedeutet es, einem Problem oder einer Frage aus dem Weg zu gehen, ‚darum herum zu reden‘, eine Ausrede zu benutzen.

In der Parasitologie 
Eine Evasion ist das Verlassen des Wirtes durch den Parasiten.

In der Immunologie 
Die Evasion in der Immunologie ist das Ausweichen eines Erregers vor einer spezifischen Immunreaktion, z. B. den Antikörpern, des von ihm befallenen Organismus (siehe Immunevasion).

In der Zoologie 
Eine Evasion ist das Verlassen eines Gebietes durch Teile einer Population von Tieren, z. B. Lemmingen oder Seidenschwänzen. Diese verlassen wegen erhöhtem Dichtestress oder Nahrungsmangel bei Kälteeinbruch ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet. Wenn sie daraufhin in Gebieten auftreten,  in denen sie nicht regelmäßig vorkommen, so handelt es sich dabei um eine Invasion.

Siehe auch 
Molekulare Mimikry
Invasionsvogel

Literatur 
Lexikon der Biologie. 5. Band,  Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2004. ISBN 3-8274-0330-8

Invasionsbiologie
Ornithologie
Parasitologie
Immunologie